Hildebert ist der Name von

 Hildebert von Lavardin (auch Hildebert von Tours, Hydalbert, Gildebert oder Aldebert; 1056–1133), Erzbischof und französischer Schriftsteller
 Hildebert (Cambrai) Bischof von Cambrai (712–715)
 Hildebert von Mainz († 937), Erzbischof von Mainz